Okazawa ist der Familienname folgender Personen:

 Akira Okazawa (* 1950), japanischer Jazzmusiker
 Kōsei Okazawa (* 2003), japanischer Fußballspieler
 Sewon Okazawa (* 1995), japanischer Boxer